Pingnan steht für:
 den Kreis Pingnan (屏南县) der bezirksfreien Stadt Ningde in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Pingnan (Ningde)
 den Kreis Pingnan (平南县) der bezirksfreien Stadt Guigang in dem chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang-Nationalität, siehe Pingnan (Guigang)
 die Großgemeinde Pingnan (平南镇) im Kreis Lingshan in dem chinesischen Provinz Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Pingnan (Lingshan)
 die Großgemeinde Pingnan (屏南镇) der Stadt Longquan in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Pingnan (Longquan)
 die Großgemeinde Pingnan (平南镇) im gleichnamigen Kreis in dem chinesischen Provinz Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Pingnan (Pingnan)
 die Großgemeinde Pingnan (平南镇) im Stadtbezirk Qinzhou in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Pingnan (Qinzhou)
 die Gemeinde Pingnan (平南乡) im Kreis Pingwu in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Pingnan (Pingwu)
 die Gemeinde Pingnan (屏南乡) der Stadt Yizhou in dem chinesischen Provinz Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Pingnan (Yizhou)
 das Straßenviertel Pingnan (平南街道) im Stadtbezirk Tiedong in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Pingnan (Tiedong)